Всемирный день театра () — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

История, описание и празднование МДТ 
«Всемирный день театра» установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра (МИТ) (фр. Institut international du théâtre) при ЮНЕСКО (учрежден в Праге (Чехословакия) в 1948 году). Союз Советских Социалистических Республик являлся членом МИТ начиная с 1959 года, с той поры, когда в столице СССР городе Москве, на базе Всероссийского театрального общества, был создан Советский Национальный центр Международного института Театра.

«День театра» — профессиональный праздник работников театра: актёров, театральных режиссёров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетёров и гардеробщиков — ибо, как ещё 23 января 1933 года, в своём письме к цеху гардеробщиков МХАТ, писал великий русский театральный режиссёр и преподаватель актёрского мастерства Константин Сергеевич Станиславский: «…спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей…». Эта цитата со временем трансформировалась в крылатую фразу «Театр начинается с вешалки», которая подразумевает следующее: в театральном цехе нет второстепенных ролей и профессий.

Для любителей театрального искусства «День театра» также является настоящим праздником, ведь к этому дню приурочены всевозможные торжественные мероприятия в «храмах культуры», различные театральные фестивали, а некоторые театры стараются к этому дню представить премьеры новых спектаклей.

Несмотря на то, что «Всемирный день театра» не имеет в Российской Федерации официального государственного статуса, чиновники высших эшелонов власти РФ в этот день поздравляют работников театров страны. В некоторых регионах представители власти награждают деятелей театра почётными грамотами, денежными премиями, благодарностями и ценными подарками, однако такие случаи происходят значительно реже.

«День театра» не является нерабочим днём, если, в зависимости от года, не попадает на выходной день.

См. также 
 День работника культуры (Россия)
 Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства

Примечания

Ссылки 

 [www.calend.ru/holidays/0/0/26/ Всемирный день театра в «Календаре праздников»].

Праздники 27 марта
Театр
Театр
Театр
Театр
Мероприятия, регулярно проводимые с 1961 года